Engelsburg ist der Name folgender Orte:

 Engelsburg (Bochum), Ortsteil von Bochum in Nordrhein-Westfalen, siehe Stadtteile in Bochum
 Engelsburg (Lennep), statistischer Stadtteil des Stadtbezirks Lennep in der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
  Engelsburg (Remscheid), dortige Hofschaft
 Engelsburg (Michelbach an der Bilz), Wohnplatz der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Engelsburg (Milmersdorf), ein Gemeindeteil der Gemeinde Milmersdorf, Lkr. Uckermark in Brandenburg
 Ortsteil in der Gemeinde Schwesing in Schleswig-Holstein
 Engelsburg (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 ehemaliger Name von Pokrzywno (Gruta) und der dortigen Deutschordensburg, Polen

Engelsburg ist der Name folgender Einrichtungen:
 Engelsburg-Gymnasium, Privatschule in Kassel

Engelsburg ist Gebäudename:

Sakralbauten:
 Engelsburg, Mausoleum in Rom
 Engelsburg (Neustift), auch Michaelskapelle, Kapelle beim Kloster Neustift in Südtirol
Burgen, Schlösser:
 Engelsburg Recklinghausen, Schloss in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen
 Engelsburg Engen, Schloss in Engen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Engelsburg (Erfurt), mittelalterlicher Gebäudekomplex in Erfurt
 Angelokastro (Korfu), Verteidigungsanlage der Insel Korfu
 Burg Engelsburg, Deutschordensburg im polnischen Pokrzywno 
 Fort Engelsburg, Swinemünde 
 Burg Andělská Hora (dt. Engelsburg), Burgruine bei Karlovy Vary (dt. Karlsbad) in Tschechien
Höfe:
 Engelsburg (Neuhof bei Fulda), Hof bei Neuhof (bei Fulda), 12 km südwestlich von Fulda, Ersterwähnung: 1396

Weiteres:
 Zeche Vereinigte Engelsburg, ehemaliges Bergwerk in Bochum
 Bunker Töpferweg in Lübeck

Siehe auch:
 Engelburg (Begriffsklärung)
 Engelsberg (Begriffsklärung)
 Fort St. Angelo